

Pessoas
Colin Groves
Leslie Groves

Localidades
Groves (Texas)
Loxahatchee Groves, localidade da Flórida

Ver também
 Grove

Desambiguação
Desambiguações de topônimos

ru:Гровс